De wereldbeker telemarken is een competitie die sinds het seizoen 1995 wordt georganiseerd door de FIS.

Erelijst mannen

Algemene wereldbeker

Klassiek

Klassiek sprint

Parrallel sprint

Reuzenslalom

Erelijst vrouwen

Algemene wereldbeker

Klassiek

Klassiek sprint

Parrallel sprint

Reuzenslalom